Tiefenmessungen können betreffen:
 die Lotung von See- und Meeresböden
 hydrologische Gewässervermessungen
 die seismische Bestimmung unterirdischer Gesteinsschichten.